

Sigle 
 European Radiocommunications Office

Codici 
 ero – codice ISO 639-3 della lingua horpa

Mitologia 
 Ero – figura della mitologia greca

Persone 
 ERO (Ever Rocking On), pseudonimo di Dominique Philbert, graffiti artist dell'avanguardia newyorkese dei primi anni '80

Teatro 
 Ero (Hero) – personaggio di Molto rumore per nulla di William Shakespeare

Zoologia 
 Ero – genere di ragni della famiglia Mimetidae